Meloe punctatus Fabricius, 1792 – oleica krówka
 Meloe punctatus Leach, 1815 – oleica kusa
 Meloe punctatus Marsham, 1802 – Meloe autumnalis